Belmont kan syfta på:

 Belmont (Castlevania) – en fiktiv familj i spelserien Castlevania

Geografi

Australien 

 Belmont (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Lake Macquarie Shire, 
 Belmont (del av en befolkad plats i Australien, Queensland, Brisbane), 
 Belmont (region), Western Australia, 
 Belmont (ort i Australien, Western Australia, Belmont),

Frankrike 

 Belmont-Tramonet, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Belmont-sur-Vair, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Belmont-sur-Rance, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Belmont-sur-Buttant, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Belmont-Sainte-Foi, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Belmont-lès-Darney, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Belmont-de-la-Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Belmont-Bretenoux, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Belmont, Bas-Rhin, Alsace, 
 Belmont, Jura, Franche-Comté, 
 Belmont-Luthézieu, Rhône-Alpes, departementet Ain, 
 Belmont, Gers, Midi-Pyrénées, 
 Belmont, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, 
 Belmont, Doubs, Franche-Comté, 
 Belmont, Isère, Rhône-Alpes, 
 Belmont, Haute-Saône, Franche-Comté, 
 Belmont-d'Azergues, kommun i departementet Rhône-Alpes,

Irland 

 Belmont (ort i Irland), Leinster, Uíbh Fhailí,

Storbritannien 

 Belmont Rural, civil parish i Herefordshire, England, 
 Belmont, County Durham, ort i England, 
 Belmont, Shetlandsöarna, ort i Skottland, 
 Belmont, Lancashire, ort i England,

Sydafrika 

 Belmont (berg i Sydafrika), Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality, 
 Belmont, Sydafrika, plats för Slaget vid Belmont,

USA 

 Belmont, Louisiana, ort, Sabine Parish, 
 Belmont, Mississippi, Wayne County, 
 Belmont, Mississippi, Tishomingo County, 
 Belmont, North Carolina, Gaston County, 
 Belmont, Ohio, Montgomery County, 
 Belmont, Virginia, Loudoun County, 
 Belmont, West Virginia, Pleasants County, 
 Belmont, Massachusetts, Middlesex County, 
Belmont, New Hampshire, Belknap County, 
Belmont, New York, New York, Allegany County, 
 Belmont, Ohio, Belmont County, 
 Belmont, Pennsylvania, Cambria County, 
 Belmont, Wisconsin, Lafayette County, 
 Belmont, Kalifornien, ort, San Mateo County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar